Amphorothecium är ett släkte av lavar. Amphorothecium ingår i familjen Myeloconidiaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Amphorothecium